Municipio de Flora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Flora (condado de Boone, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Flora (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Flora (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.